Börje Nilsson kan avse:

Börje Nilsson (skådespelare) (1926–2003) – skådespelare och koreograf
Börje Nilsson (politiker) (1930–2022) – politiker
Börje Nilsson (sportskytt) (född 1935) – sportskytt
Börje Nilsson (militär) – telegrafist på den nedskjutna DC3:an 
Börje Nilsson-Hugo (1913–1987) – konstnär